Лорис Бенито (; 7 января 1992, Арау, Швейцария) — швейцарский футболист, защитник клуба «Янг Бойз». Выступал за национальную сборную Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Бенито — воспитанник школы клуба «Аарау» из одноименного города. 1 ноября 2009 года под руководством Мартина Андерматта дебютировал за клуб. В 2012 году перебрался в «Цюрих». В конце января 2015 года был арендован клубом «Дженоа».

Международная 
Бенито выступал за все юношеские и молодёжные сборные Швейцарии. 6 марта 2013 года он в стартовом составе дебютировал за молодёжную сборную Швейцарии до 21 лет, однако на 83-й минуте был заменен на Бруно Мартинони.
20 ноября 2018 года дебютировал за основную сборную Швейцарии в товарищеском матче с Катаром.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 1 / забито голов: 0; победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1.

Достижения 
«Цюрих»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2013/14

«Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2014/15
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2014

«Янг Бойз»
 Чемпион Швейцарии: 2017/18, 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Цюриха» 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Сьон»